Åke Gustafsson 
Laurent Aké Assi 
Åke Andersson 
Åke Johansson 
Åke Lindman 
Desambiguação